Okręty US Navy o nazwie USS  "Grackle":
 Pierwszy  był trałowcem. Zwodowany w 1919.
 Drugi  był trałowcem. Zwodowany w 1943.
 Trzeci "Grackle" (AM-396) miał być trałowcem, ale kontrakt na jego budowę został anulowany 12 sierpnia 1945.

Grackle